produktive Arbeit steht für:

 produktive Arbeit (DDR), Unterrichtsfach des polytechnischen Unterrichts
 in der Soziologie der Gegensatz zur unproduktiven Arbeit
 im Marxismus die mehrwertschaffende Arbeit, siehe Mehrwert (Marxismus) #Produktive und unproduktive Arbeit